Zwingel ist der Familienname folgender Personen:

und der Name der Burgruine:
 Burg Zwingel, in Giswil, Kanton Obwalden, Schweiz